Die Abkürzung ÄG steht für:
 Ärztliches Gutachten
 Änderungsgesetz

Äg. und äg. stehen für:
 Ägypten bzw. ägyptisch.
 Ägäis

Abkürzung